NDS kan syfta på:

NDS – Novell Directory Services, en katalogtjänst för identitetshantering utvecklat av Novell, se Novell eDirectory
NDS Group – utvecklar lösningar för betal-TV
 nds –  ISO 639-2 språkkod för lågtyska
 Norra Djurgårdsstaden